Jistebník má více významů:

 Jistebník – obec v okrese Nový Jičín
Jistebník (nádraží) – místní železniční stanice
CC Jistebník – místní futsalový klub
Římskokatolická farnost Jistebník – místní farnost
Jistebník (rybník) – rybník u obce Těšenov v okrese Pelhřimov